Zagrodniki peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Zagrodniki est un village dans la voïvodie de Łódź
 Zagrodniki est un village dans la voïvodie de Lublin
 Zagrodniki est un village dans la voïvodie de Mazovie